Ritter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Ritter (1833–1896), tysk komponist, violinist och dirigent
 August Ritter (1826–1908), tysk byggnadsingenjör, professor
 August Gottfried Ritter (1811–1885), tysk komponist och organist
 Bill Ritter (född 1956), amerikansk politiker
 Carl Ritter (1779–1859), tysk geograf
 Christian Ritter (1645/50–efter 1725), tysk komponist och organist
 Christiane Ritter (1897–2000), österrikisk bokillustratör och författare
 Friedrich Ritter (1898–1989), tysk botanist
 Heinrich Ritter (1791–1869), tysk filosof
 Henry Ritter (1816–1853), tysk genremålare
 Jason Ritter (född 1980), amerikansk skådespelare
 Johann Wilhelm Ritter (1776–1810), tysk kemist och fysiker
 John Ritter (1948–2003), amerikansk skådespelare
 Joseph Ritter (1892–1967), amerikansk kardinal
 Josh Ritter (född 1976), amerikansk singer-songwriter
 Karl Ritter (regissör) (1888–1977), tysk filmregissör och författare
 Krysten Ritter (född 1981), amerikansk skådespelerska
 Louise Ritter (född 1958), amerikansk friidrotterska 
 Moriz Ritter (1840–1923), tysk historiker
 Ole Ritter (född 1941), dansk cyklist
 Paul Ritter (1966–2021), brittisk skådespelare
 Saulius Ritter (född 1988), litauisk roddare
 Scott Ritter (född 1961), amerikansk vapeninspektör
 Tex Ritter (1905–1974), amerikansk sångare och skådespelare
 Thelma Ritter (1902–1969), amerikansk skådespelerska
 Théodore Ritter (1841–1886), fransk pianist och komponist
 Thomas Ritter (född 1976), svensk journalist
 Tyson Ritter (född 1984), amerikansk musiker
 Wilhelm Ritter (1847–1906), schweiisk ingenjör
 William Emerson Ritter (1856–1944), amerikansk biolog

Tyska efternamn